

Osoby o tym nazwisku 
 Alejandro O’Reilly – hiszpański polityk
 Bill O’Reilly – amerykański dziennikarz
 Brendan O’Reilly – irlandzki dziennikarz i aktor
 Cal O’Reilly – kanadyjski hokeista
 Emily O’Reilly – irlandzka dziennikarka
 Kieran O’Reilly – irlandzki arcybiskup
 Lauren O’Reilly – kanadyjska siatkarka 
 Percy O’Reilly – irlandzki zawodnik polo
 Ryan O’Reilly – kanadyjski hokeista
 Stephen O’Reilly – amerykański aktor i muzyk
 Tim O’Reilly – irlandzki przedsiębiorca

Postacie fikcyjne  
 Radar O’Reilly – jeden z bohaterów serialu M*A*S*H

Inne 
 O’Reilly Media – amerykańska kompania mediowa